Morein steht für:

 den deutschen Namen einer Gemeinde in Tschechien, siehe Mouřínov

Morein ist der Familienname folgender Personen:

 Donna Morein, US-amerikanische Mezzosopranistin